Соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх 2020 прошли 6 и 7 августа в гимнастическом комплексе «Ариакэ».

Линой Ашрам стала первой женщиной в истории Израиля, которая получила золотую медаль в личном многоборье и первой израильской женщиной, завоевавшей золотую олимпийскую медаль. Это был первый раз с 1996 года, когда Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике и когда спортсмен из-за пределов бывшего Советского Союза не выиграл с момента открытия соревнований в 1984 году.

Медалисты

Квалификация 

 Жирный — высший балл в каждой из четырех программ.
Источник:

Финал

Скандал в России 
Окончательный результат соревнований был признан спорным в России, так как израильская золотая медалистка Линой Ашрам уронила ленту во время финального упражнения с лентой. Олимпийский комитет России (ОКР) утверждает, что она не получила значительного вычета, который в противном случае изменил бы положение из-за маленькой разницы очков между Ашрам и серебряным призёром России Диной Авериной. Между тем олимпийские судьи и сторонники Ашрам отмечают, что общая сложность Ашрам была более чем на балл выше, чем у Авериной, что позволило Ашрам набрать хорошие баллы даже с вычетом 1 балла за падение ленты.

После подведения итогов тренеры Олимпийского комитета России (ОКР) направили запрос о показателе Дины Авериной по ленте, но результат не изменился. Дина Аверина прокомментировала, что, по её мнению, судьи поддерживали Ашрам и завышали ей баллы, и она считает себя чемпионкой. Эта позиция была повсеместно поддержана российскими государственными СМИ, которые заявили, что Аверина стала жертвой «политических игр» и ей целенаправленно отказали в золоте, сославшись на «заговор против России». Их претензии были отклонены Международной федерации гимнастики.

Примечания 

Художественная гимнастика на Олимпийских играх